Langgar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Langgar (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 109,52), Jawa Tengah, 
 Desa Langgar (administrativ by i Indonesien, lat -6,65, long 111,50), Jawa Tengah,

Malaysia 

 Langgar (ort i Malaysia), Kedah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar